Петров Микола Арнольдович (1943) — російський піаніст, народний артист СРСР (1991), соліст Московської філармонії (від 1966).
 Петров Микола Борисович (1952—2008) — український історик, археолог, краєзнавець, дослідник історії Кам'янця-Подільського.
 Петров Микола Васильович (1890—1964) — режисер, народний артист Росії (1945).
 Петров Микола Іванович (1840—1921) — український літературознавець.
 Петров Микола Миколайович (1876—1964) — російський хірург, член-кореспондент АН СРСР (1939).
 Петров Микола Олександрович (1875—1940) — український учений у галузі фотографії.
 Петров Микола Павлович (1836—1920) — учений і інженер у галузі залізничного транспорту.